Der Porsche Junior 4 (technische Bezeichnung: Porsche 108-4) war ein Traktor der Porsche-Diesel Motorenbau GmbH, die ihren Sitz in Friedrichshafen am Bodensee hatte. Der Porsche Junior 4 wurde im Jahre 1958 mit einer Stückzahl von 150 Exemplaren produziert.

Der Porsche Traktor Junior 4 zählte zu der zweiten verbesserten Generation der Einzylinder und war zu großen Teilen baugleich mit dem Junior K. Diese Modelle  wurden ebenfalls in einer kurzen und einer langen Ausführung hergestellt, wobei die Differenz nur 15 cm beim Radstand und bei der Länge und betrug. Im Porsche-Diesel Junior 4 war neben einer Lichtmaschine von Bosch und einer Innenbackenbremse, bereits auch ein elektrischer Anlasser und eine Getriebe-Handbremse verbaut. Optional konnte der Porsche-Schlepper auch mit einer Drei- oder Vierpunkt-Aufhängung vom Typ Gotec-390 geordert werden. Ein luftgekühlter 1-Zylinder-Dieselmotor mit einer innovativen 4-Takt-Wirbelkammer-Technik brachte es auf eine Leistung von 14 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h. Abgerundet wurde der Motor von der zweifach-gelagerten Kurbelwelle, einem Ölbadluftfilter und einem Einspritzsystem der Firma Bosch.

Nachdem die Produktion des Junior 4 bereits nach nur 150 Exemplaren eingestellt wurde, erwarb das österreichische Unternehmen Hofherr-Schrantz die Lizenz, um das Modell Junior 4 mit geringerer Drehzahl weiter produzieren zu können.

Weblinks 
 Porsche-Diesel Traktoren

Einzelnachweise 

Junior 4